Hjort, alternativt stavat Hjorth, är ett svenskt efternamn som använts som soldatnamn. Den 31 december 2009 fanns 1987 personer med efternamnet Hjort och 1078 personer med efternamnet Hjorth i Sverige. Namnet Hjort förekommer även i de andra nordiska länderna och bärs av bland andra:

 Alexandra Hjort (född 1976), svensk porrskådespelare
 Anton Hjorth (1830–1891), norsk militär
 Hjort Anders Olsson (1865–1952), fiolspelman
 Axel Einar Hjorth (1888–1959), svensk möbelarkitekt
 Berndt August Hjorth (1862–1937), finländsk-svensk affärsman
 Birgitte Hjort Sørensen (född 1982), dansk skådespelare
 Brita Hjort (1907–1969), svensk pianist
 Bror Hjorth (1894–1968), svensk konstnär
 Claus Hjort Frederiksen (född 1947), dansk politiker

 Egil Hjorth-Jenssen (1893–1969), norsk skådespelare och teaterchef
 Elisabeth Hjorth (född 1975), svensk författare och litteraturkritiker
 Erik Hjorth (1871–1948), svensk företagare och kommunalpolitiker
 Folke Hjort (1934–1977), svensk skådespelare
 Frederik Christian Hjort (1760–1820), dansk präst
 Fredrik Hjort (1868–1941), svensk kyrkomusiker och kompositör
 Hans Hjort-Cervinus (verksam på 1600-talet), svensk-dansk präst och professor
 Harriet Hjorth (1908–1977), svensk författare
 Hjalmar Hjorth (1852–1949), svensk skolman och författare
 Hjördis Hjalmarsdotter Hjorth (1924–1967), svensk formgivare och konsthantverkare
 Ingvar Hjorth (1862–1927), norsk arkitekt
 Jens Johan Hjort (1798–1873), norsk läkare

 Johan Fredrik Hjort (1814–1882), svensk skarprättare
 Karl-Gustaf Hjort (1892–1972), svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör och generaldirektör
 Lars Hjort , svensk musiker
 Magnus Hjorth (född 1983), svensk jazzpianist
 Maria Hjorth (född 1973), svensk golfspelare
 Michael Hjorth (född 1963), svensk regissör, manusförfattare och filmproducent
 Nils Hjorth (1920–2008), svensk förrådsförvaltare och politiker
 Nils R. Hjorth (1885–1949), svensk arkitekt
 Ole Hjorth (1930–2021), svensk spelman och violinist
 Peder Hjort (1793–1871), dansk författare
 Per Hjort Albertsen (1919–2015), norsk tonsättare och musikpedagog
 Ragnar Hjorth (1887–1971), svensk arkitekt
 Ronnie Hjorth (född 1964), svensk statsvetare
 Sune Hjorth (1923–2013), svensk författare och ufolog
 Sören Hjorth Nielsen (1901–1983), dansk målare och grafiker
 Tore Hjort (död 999), norsk hövding
 Victor Christian Hjort (1765–1818), dansk biskop och psalmförfattare
 Vigdis Hjorth (född 1959), norsk författare

Fiktiva
 Emanuel Hjort, fiktiv figur skapad av Anders Jacobsson och Sören Olsson

Se även 
 Hjort Anders Olsson, svensk spelman

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn